Fitzenreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Wilfried Fitzenreiter (1932–2008), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Martin Fitzenreiter (* 1962), deutscher Ägyptologe und Sohn von Wilfried Fitzenreiter